Quatre Interstate highways ont pour nom Interstate 280.
 Interstate 280 en Californie
 Interstate 280 en Illinois et en Iowa
 Interstate 280 au New Jersey
 Interstate 280 en Ohio

Deux Interstate highways ont anciennement eu pour nom Interstate 280.
 Interstate 276 en Pennsylvanie
 Interstate 680 en Iowa et au Nebraska

Voir aussi